

Zoologie 
 Poule, nom couramment donné à la poule domestique (Gallus gallus domesticus).
 Liste des races de poules
 Poule pondeuse
 Poule, nom générique désignant la femelle du coq chez les Gallinacés

Divers 
 En sport, une poule est un groupe d'équipes  ou une épreuve sportive.
 En langage familier, une poule désigne une femme en français familier, dérivé en poupoule.
 Parent poule, un parent excessivement surprotecteur.

Personnalités 

 Louis Poule (1703-1781), prêtre et prédicateur français.

Voir aussi